ORP Grom es el nombre de tres buques de guerra de Polonia:
el destructor ORP Grom, líder de su clase, en servicio desde 1937 hasta 1940.
el destructor ORP Grom de la Clase Skoryy (proyecto 30bis), en servicio desde 1957 hasta 1973.
La corbeta lanzamisiles ORP Grom de clase Sassnitz/Grom (proyecto 660), en servicio desde 1995.

Grom, en polaco, significa trueno.

Grom